Epithele — рід грибів родини Polyporaceae. Назва вперше опублікована 1900 року.

Класифікація 
До роду Epithele відносять 40 видів:

Примітки

Джерела 
 Patouillard, N. 1900. Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes. :1-184 — P. 59.

Роди грибів
Трутовикові